Majakowski steht für:
 Wladimir Wladimirowitsch Majakowski (1893–1930), sowjetischer Dichter
 (2931) Mayakovsky, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.